El término ampolla o "cebadura" puede referirse:

 a la ampolla que se forma en la epidermis de la piel, con contenido líquido y un diámetro superior a 5 mm;
 al recipiente de vidrio u otro material;
 a la ampolla o embudo de decantación, material del laboratorio químico;
 a la localidad española de La Ampolla, en la provincia de Tarragona;
 a la palabra latina ampulla, botella; 
para el uso particular que los cristianos de la Roma Antigua dieron a las ampollas, véase ampolla (Cristianismo).
 a la sección de la trompa de Falopio en donde ocurre la fertilización.
 al recipiente contenedor de medicina u otros fármacos.